Маурицио Пишиотту (, род. ), более известный как Salmo — итальянский рэпер. Два его альбома, Hellvisback и Midnite, занимали первое место в чарте Италии. В 2013 году Salmo номинировался на международную премию MTV EMA .

В записи альбома Hellvisback принял участие Трэвис Баркер, барабанщик американской поп-панк группы Blink-182.

Биография

Дискография 
Студийные альбомы
 2011 – The Island Chainsaw Massacre
 2012 – Death USB
 2013 – Midnite
 2014 – S.A.L.M.O. Documentary
 2016 – Hellvisback
 2018 – Playlist
 2021 – Flop

В составе Skasico
 2004 – Terapia
 2006 – 21 Grams
 2008 – Orange Bloom EP

В составе Three Pigs' Trip
 2010 – Merciful Bullets (EP)

Примечания 

Рэперы Италии
Рэперы, известные под псевдонимами